Хортицы — название населённых пунктов в России:

 Хортицы — деревня в Любытинском районе Новгородской области.
 Хортицы — село в Нижнеомском районе Омской области.

См. также 
 Хортица (значения)